Pata de león puede referirse a:
 el nombre común de la planta Geranium mexicanum;
 el nombre común de la planta Geranium potentillifolium;
 el nombre común de la planta Geranium seemannii; o
 el nombre común de la planta Potentilla candicans.